Antoni Pawłowski (1781–1859) – generał
 Antoni Pawłowski (1903–1968) – biskup włocławski
 Antoni Pawłowski (1935–2021) – dziennikarz